Ugo D'Orsi, animateur américain
 Umberto D'Orsi, acteur italien